Кейп-Жирардо () — название населённых пунктов и епархии в США.

 Кейп-Жирардо (Миссури) — город на юго-востоке штата Миссури
 Кейп-Жирардо (округ, Миссури) — округ в штате Миссури
 Епархия Спрингфилд-Кейп-Жирардо — епархия Римско-Католической церкви в г. Спрингфилд, штат Миссури

Также:
  — военный корабль времён Второй мировой войны
 SS Cape Girardeau (T-AK-2039) — военный корабль

 Cape Girardeau — метеорит, упавший на территорию штата Миссури 14 августа 1846 года

Примечания